

Доброгошть — село, громада в окрузі Дунайська Стреда, Трнавський край.

Доброгошть — село (община) в окрузі Їндржихув Градець.
 Доброгошть — осада, частина села Косова Гора в окрузі Пржибрам.